SK Austria Klagenfurt steht für die Klagenfurter Fußballvereine

 FC Kärnten; gegründet 1920 als Kaufmännischer Sportklub (KSK), hieß von 1927 bis 1997 SK Austria Klagenfurt, von 1999 bis 2009 FC Kärnten.
 SK Austria Klagenfurt (2007); gegründet 2007, Aufnahme des Spielbetriebs 2010.